Prach může znamenat:
 prach – nežádoucí jemný materiál, špína
 střelný prach – pyrotechnický materiál
 Prach – český film z r. 2015

podobné
 prachy – hovorově peníze